Лас Каскадас има више значења:

 Лас Каскадас (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Каскадас (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику